«Последние каникулы» — советский художественный фильм режиссёра Валерия Кремнёва, снятый по сценарию Александра Корина творческим объединением «Юность» киностудии «Мосфильм» в  году.

Сюжет 
В последние каникулы своего школьного детства девятиклассник Борис решает поработать в рыбном порту. Данила, младший брат Бориса, известный в их небольшом городе юный художник — местная знаменитость. Борису приходится мириться с тем, что все окружающие воспринимают его не отдельной личностью, а братом вундеркинда.

Время, проведённое Борисом вдали от дома, позволило ему по-новому взглянуть на взаимоотношения с родителями, девочкой-одноклассницей и своим знаменитым братом. Как оказалось, для того, чтобы быть просто хорошим человеком, тоже нужен талант, порой не меньший, чем талант художника.

Фильм снимался в Крыму, в частности, Ялте и в окрестностях Судака на мысе Алчак.

В ролях

В эпизодах 

 Валерий Васильев
 А. Сапожников
 Вадим Грачёв
 Л. Сидорская
 Екатерина Мазурова — Евдокия Анисимовна
 Ирина Титова — Верочка, почтовый работник
 Виктop Mapкин
 С. Тарасов
 Ирина Мурзаева — частница на причале Светлана Харитонова — мать Гарика Николай Парфёнов — контролёр в электричке''
 И. Чернышёв

Съёмочная группа 

 Сценарий Александра Корина
 Режиссёр-постановщик — Валерий Кремнёв
 Оператор-постановщик — Игорь Черных
 Художник-постановщик — Александр Кузнецов
 Композитор — Павел Аедоницкий
 Текст песни Игоря Шаферана
 Звукооператор — В. Беляров
 Дирижёр — В. Терлецкий
 Режиссёр — Е. Ильинов
 Оператор — В. Сазонов
 Костюмы Э. Приеде
 Грим А. Масловой
 Монтаж Н. Майоровой
 Редактор — Л. Голубкина
 Комбинированные съёмки:
 оператор — В. Якубович
 художник — Н. Звонарёв
 Директор картины: Валерий Гандрабура
Песню «Ты погоди» исполняют Зоя Харабадзе и Олег Анофриев.

Технические данные 

 Широкий экран
 Чёрно-белый
 2437 метров
 89 минут

Ссылки 

Фильмы СССР 1969 года
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы на русском языке